Justinianopolis (griech. „Stadt des Justinian“) ist

 der ehemalige byzantinische Name der heutigen tunesischen Stadt Sousse
 der ehemalige byzantinische Name der heutigen tunesischen Kleinstadt Chebba
 der ehemalige byzantinische Name der heutigen türkischen Stadt Kırşehir
 der ehemalige byzantinische Name der heutigen türkischen Stadt Galata nahe Istanbul
 der ehemalige byzantinische Name der heutigen griechischen Stadt Kastoria
 der ehemalige byzantinische Name der heutigen syrischen Dorfes Burqush (auch Burkush)
 der Name einer nicht lokalisierten byzantinischen Siedlung in der Region Dropull im heutigen Albanien

sowie der zeitweilige Name der antiken Städte
 Martyropolis (Anatolien)
 Anazarbos (Kilikien)
 Koptos (Oberägypten)

Nea Justinianopolis bzw. Justinianopolis Nova war Kyzikos an den Dardanellen.